Peterhansel est un nom de famille porté notamment par :
 Andrea Peterhansel (née Andrea Mayer en 1968), pilote allemande de rallye-raid et de motocross
 Stéphane Peterhansel (né en 1965), pilote de moto et auto de rallye-raid français.
Homonymie de nom de famille